Amber Lee Ettinger (1982-), mannequin, actrice et célébrité américaine d'internet ;
 Asher Ettinger, compositeur de musique de film ;
 Bracha L. Ettinger (1948-), artiste, peintre et photographe française ;
 Robert Ettinger (1918-2011), universitaire américain ;
 Trevor Ettinger (1980-2003), joueur canadien de hockey sur glace.